HGZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hogatza (Stati Uniti)